SQQ steht für:
 Flughafen Šiauliai (IATA-Code), Flughafen in Litauen

sqq steht für:
 Su' (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in der Provinz Attapeu, Laos

Abkürzung